Hours ist der Titel von:

 The Hours (Roman), Roman von Michael Cunningham von 1998
 Hours..., Musikalbum von David Bowie von 1999
 The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit, US-amerikanischer Film von 2002
 Hours (Funeral for a Friend), Musikalbum der Band Funeral for a Friend von 2005
 Hours – Wettlauf gegen die Zeit, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2013

Hours ist der Name von:

 Hours (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde in Frankreich

Siehe auch:
 Ours